Acklam – wieś w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Ryedale
 Acklam – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire, w dystrykcie (unitary authority) Middlesbrough